Седе́йлия () — небольшой город в штате Миссури (США). Население согласно переписи 2010 года —  человек. Административный центр округа Петтис.

Город известен с середины XIX века. В 1890-х годах здесь жил известный афроамериканский композитор и музыкант, автор регтаймов Скотт Джоплин.

Примечания 

Города Миссури